Erik Podebusk er navnet på flere personer:

 Erik Clausen Podebusk (død 1559) – dansk rigsråd
 Erik Jørgensen Podebusk (død 1573) – dansk rigsråd